Brazylia:
 Sales – gmina

Francja:
 Sales – gmina

Szwajcaria:
 Sâles – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère

Osoby:
 Armando Sales – brazylijski polityk
 Fernando Sales – hiszpański piłkarz
 Jules Sales – belgijski kolarz
 Severo de Sales – meksykański piłkarz

Zobacz też:
 Salles
 Sayles